Show signifie « spectacle » en anglais et peut faire référence à :

 , album d'After Crying (2003) ;
 , album live de  (1993) ;
 , vidéo en concert du même groupe ;
 , album live de  (1994).
Show, de son vrai nom Manuel Cafumana, footballeur angolais né le 6 mars 1999.
Zaza Show, de son vrai nom Zeineb Sawen, chanteuse et compositrice tunisienne née en 1984.

Voir aussi